La fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 1999 si tenne tra il  e il  in varie sedi di Francia, Irlanda e Regno Unito.
La vincitrice di ogni girone accedette direttamente ai quarti di finale; le cinque seconde e la migliore terza accedettero a un barrage preliminare per determinare le altre tre squadre quartifinaliste. Le quattro peggiori terze e le cinque ultime classificate furono altresì eliminate direttamente.

Tutti i referti sono menzionati da Barclay:2011.

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Girone E

Classifica girone E

Verdetti

Squadre qualificate ai quarti di finale 
 Girone A:  (A1)
 Girone B:  (B1)
 Girone C:  (C1)
 Girone D:  (D1)
 Girone E:  (E1)

Squadre ammesse al barrage 
 Girone A:  (A2)
 Girone B:  (B2)
 Girone C:  (C2)
 Girone D:  (D2) e  (D3)
 Girone E:  (E2)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Gironi